IJslands voetbalelftal onder 18 (mannen)
 IJslands voetbalelftal onder 18 (vrouwen)